Franciaország
Castiglione, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Castiglione Torinese, település Olaszországban, Lombardia régióban
Castiglione Tinella, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Castiglione Falletto, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Castiglione del Genovesi, község (comune) Olaszország Campania régiójában, Salerno megyében
Castiglione d’Intelvi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Castiglione Cosentino, község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében
Castiglione Messer Marino, Castiglione Messer Marino község (comune) Olaszország Abruzzo régiójában, Chieti megyében
Castiglione Olona, település Olaszországban, Varese megyében